Моменс:
 Моменс — місто в окрузі Канкакі, штат Іллінойс, США.
  — одне з сімнадцяти містечок в окрузі Канкакі, штат Іллінойс, США.
  — одне з п'ятнадцяти містечок в окрузі Філлмор, штат Небраска, США.
  — національний історичний район, який охоплює комерційний центр міста Моменс, штат Іллінойс, США..